Сен-Пардон-де-Конк, Сен-Пардо́н-де-Конк (фр. Saint-Pardon-de-Conques) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда.
 Хорхе Пардон, Хорхе Ернесто Пардон Гарсія (ісп. Jorge Hernesto Pardón García, 4 березня 1905, Арекіпа, Перу — 19 грудня 1977, Ліма, Перу) — перуанський футболіст.